Jelena Dokić era la detentrice del titolo, ma in questa edizione non partecipa.

Il singolare del torneo di tennis DFS Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Magdalena Maleeva che ha battuto in finale 6–1, 6–4  Shinobu Asagoe.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

DFS Classic 2003